Busby (Montana), concentració de població designada pel cens del Comtat de Big Horn a l'estat de Montana (Estats Units)
 Busby Berkeley (Los Angeles, 1895 – Palm Springs, 1976), director de cinema i coreògraf californià
 Thomas Busby (Ciutat de Westminster, 1755 – Betonville, 1838), musicògraf, organista i compositor anglès.